Джордж Кусуноки Миллер (; ), известный профессионально как Joji, ранее сыгравший персонажей Filthy Frank и Pink Guy, является австралийским и японским певцом, автором песен, рэпером, бывшим комиком и ютубером. Музыка Joji была описана как смесь R&B, lo-fi и трип-хопа.

Joji создал "The Filthy Frank Show" на YouTube в 2011 году, вскоре после переезда в Соединенные Штаты, получив признание за то, что играл странных персонажей на комедийных каналах TVFilthyFrank, TooDamnFilthy и DizastaMusic. Каналы, которые показывали комедийный хип-хоп, разглагольствования, экстремальные вызовы, а также выступления на гавайской гитаре и танцевальные номера, известны своим шокирующим юмором и плодовитой вирусностью. Видеоролики Joji помогли популяризировать Harlem Shake, что способствовало коммерческому успеху одноименной песни Baauer, что привело к созданию мемов и сотрудничеству с ютуберами. Как Pink Guy, Joji выпустил два комедийных студийных альбома и расширенную пьесу в период с 2014 по 2017 год.

В конце 2017 года Joji завершил "The Filthy Frank Show", чтобы продолжить музыкальную карьеру под именем Joji. Его дебютный альбом, Ballads 1, был выпущен в 2018 году и включал сингл Slow Dancing in the Dark. Его второй альбом, Nectar (2020), содержал синглы Sanctuary и Run. В 2022 году он выпустил сингл , вошедший в десятку лучших песен американского чарта Billboard Hot 100, который позже был включен в его третий альбом Smithereens (2022).

Ранняя жизнь
Джордж Кусуноки Миллер родился в Осаке, Япония. Его отец австралиец, а мать японка. Он посещал , международную школу в Кобе, Япония, которую окончил в 2012 году. В возрасте 18 лет он покинул Японию и отправился в Соединенные Штаты.

Карьера на YouTube

The Filthy Frank Show (2011-2017)
Joji создал персонажа "Filthy Frank" (Грязный Фрэнк) во время работы на своем YouTube-канале DizastaMusic, на котором он создавал скетч-комедийный контент. Канал начал набирать популярность после того, как в 2012 году Joji концептуализировал Грязного Фрэнка, персонажа, которого Joji назвал анти-влоггером YouTube. Первое известное видео на этом конкретном канале (до создания им персонажа Фрэнка) было загружено 19 июня 2008 года и называлось Lil Jon falls off a table. По состоянию на октябрь 2021 года у канала DizastaMusic более 1 миллиона подписчиков и 177 миллионов просмотров. 15 августа 2014 года Joji загрузил видео на канал DizastaMusic, объявив, что он больше не будет размещать видеоконтент на канале из-за риска потери канала из-за многочисленных нарушений авторских прав и сообщества, которые он получил. Он также объявил, что будущий контент "Filthy Frank" будет загружен на новый созданный им канал под названием TVFilthyFrank.

На канале Joji TVFilthyFrank было много разных сериалов, таких как Food (яп.食ララップ), Japanese 101, Wild Games и Loser Reads Hater Comments. В настоящее время у этого канала в общей сложности 7,76 миллиона подписчиков и более миллиарда просмотров по состоянию на октябрь 2021 года. Joji создал третий канал, TooDamnFilthy, 1 июля 2014 года. На этом канале у него было два сериала: Japanese 101, которая также транслировалась на его основном канале, и Cringe of the Week, который обычно сокращался до COTW. По состоянию на октябрь 2021 года у TooDamnFilthy 2,33 миллиона подписчиков и 332 миллиона просмотров.

Joji предпринял попытки сохранить свою частную жизнь, например, удалил видео Filthy Frank Exposes Himself?, где он представился студентом колледжа в Бруклине, Нью-Йорк, и что он не хотел раскрывать личную информацию из-за страха, что позже не сможет устроиться на работу из-за характера его шоу.

27 сентября 2017 года Joji объявил о выходе своей первой и на данный момент единственной книги под названием Francis of the Filth, в которой рассказывается о вещах, раскрытых в The Filthy Frank Show, и которая служит кульминацией сериала.

29 декабря 2017 года Joji опубликовал заявление в Twitter, в котором объяснил, что он прекратил выпускать непристойно откровенный контент как из-за "серьезных проблем со здоровьем", так и из-за отсутствия интереса к продолжению шоу. В сентябре 2018 года Joji заявил в интервью BBC Radio 1, что у него не было другого выбора, кроме как прекратить продюсирование комедии из-за состояния здоровья.

Музыкальная карьера

Pink Guy (2014-2017)
У Joji всегда была страсть к сочинению музыки. Он заявил, что еще до своей карьеры на YouTube у него был интерес к созданию музыки, и он создал свой канал на YouTube как средство ее продвижения. В интервью журналу Pigeons and Planes он сказал:

Музыка Joji под названием Pink Guy часто комична, оставаясь верной характеру его канала на YouTube. Его дебютный альбом, Pink Season, дебютировал под номером 70 в Billboard 200. Под своим сценическим псевдонимом Pink Guy Joji выпустил один микстейп, один альбом и одну расширенную пьесу  Pink Guy, Pink Season и Pink Season: The Prophecy соответственно. 16 марта 2017 года Joji впервые выступил в роли Pink Guy на SXSW. Было заявлено, что планы на будущее включают тур "давно назревший", третий альбом Pink Guy и дальнейший прогресс в его личной музыке за пределами персонажа Pink Guy.

Однако с 29 декабря 2017 года Joji прекратил производство всего контента, связанного с Filthy Frank, включая музыку Pink Guy.

Joji (2015–настоящее время)
Помимо комедийной и часто основанной на рэпе музыки, которую он создавал под псевдонимом Pink Guy, Joji также создавал более серьезную и традиционную музыку под другим сценическим псевдонимом Joji, который стал его основным направлением в конце 2017 года. Говоря о своем переходе от карьеры на YouTube к музыкальной карьере в качестве Joji, Joji сказал Billboard: В статье Billboard он уточнил, что "Joji" - это не такой персонаж, как Filthy Frank и Pink Guy.

Во время своего детства в Хигасинада-ку, Кобе, Япония, Joji начал сочинять музыку и петь с друзьями в качестве дополнительного хобби и способа скоротать время. После переезда в Манхэттен, штат Нью-Йорк, Joji расширил свою музыкальную карьеру, создав образ Pink Guy, который проложил путь к его образу Joji. Первоначально Joji анонсировал свой альбом Joji 3 мая 2014 года вместе с первым альбомом Pink Guy. Однако Joji незаметно отменил проект до тех пор, пока не начал выпускать музыку под названием PinkOmega. Joji выпустил две песни как PinkOmega: Dumplings 4 июня 2015 года и wefllagn.ii 5 28 августа 2015 года, обе из которых позже были выпущены на альбоме Pink Guy Pink Season, последняя была переименована в We Fall Again.

Joji намеревался держать музыку, созданную под руководством Joji, в секрете от своих поклонников, потому что они в основном хотели его комедийную музыку. В конце 2015 года были выпущены два сингла под названием Thom и You Suck Charlie; оба были выпущены под вымышленным псевдонимом, но быстро просочилась информация, что пользователем, стоящим за аккаунтом, был Joji, что побудило его в январе 2016 года публично объявить в Instagram, что он выпускает полноформатный коммерческий проект под названием Chloe Burbank: Volume 1. В том же посте он ссылался на свой аккаунт SoundCloud.

Joji начал выпускать музыку под лейблом 88rising в 2017 году; песни I Don't Wanna Waste My Time (26 апреля), Rain on Me (19 июля) и Will He (17 октября). Joji был показан в песне Nomadic с китайской рэп-группой . Joji впервые выступил вживую в роли Joji 18 мая 2017 года в Лос-Анджелесе. Трансляция мероприятия велась из . 17 октября 2017 года Joji выпустил дебютный сингл из своего дебютного коммерческого проекта In Tongues. Сингл под названием Will He был выпущен на платформах Spotify и iTunes.

Дебютный проект Joji под псевдонимом Joji, EP под названием In Tongues, был выпущен 3 ноября 2017 года Empire Distribution. Делюкс-версия EP была выпущена 14 февраля 2018 года с 8 ремиксами песен с EP, а также выпуском Plastic Taste и I Don't Wanna Waste My Time в качестве части трек-листа. Joji выпустил песню Yeah Right в мае 2018 года, став его первой песней, попавшей в чарт Billboard, достигнув 23-й строчки в чарте Billboard R&B Songs.

26 октября 2018 года Joji дебютировал с альбомом Ballads 1 под лейблом 88rising, который быстро достиг пика в чарте Billboard Top R&B/Hip Hop Albums. Вскоре после его выхода Joji объявил о турне по Северной Америке, охватывающем 9 дат в начале 2019 года. В то время он уже был в турне с Ballads 1 по Европе. 4 июня 2019 года Joji анонсировал свой новый сингл под названием Sanctuary на своей странице в Instagram и выпустил его 14 июня. Это сопровождалось музыкальным видео, которое было загружено на официальный YouTube-канал 88rising.

Joji был в песне Where Does the Time Go? с индонезийским рэпером Rich Brian на его втором альбоме . 30 января 2020 года Joji анонсировал еще один новый сингл Run, который вышел в полночь 6 февраля, а также музыкальное видео, выпущенное позже в тот же день. 2 марта он исполнил песню на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 16 апреля Joji анонсировал еще один новый сингл Gimme Love, который вышел в полночь, а также анонсировал свой грядущий альбом Nectar, выход которого изначально планировался на 10 июля 2020 года. Однако 12 июня 2020 года Joji объявил, что выпуск альбома перенесен на 25 сентября 2020 года из-за пандемии COVID-19.

9 июня 2022 года Joji выпустил новый сингл под названием , который достиг 8-го места в Billboard Hot 100. 26 августа он выпустил второй сингл под названием Yukon (Interlude). 4 ноября Joji выпустил свой альбом Smithereens вместе с синглом Die For You. Для продвижения альбома Joji гастролирует по Северной Америке с сентября 2022 года.

Артистизм
Музыка Joji была описана как трип-хоп и lo-fi, в которой сочетаются элементы трэпа, фолка, электроники и R&B. Его песни были охарактеризованы как имеющие "замедленный темп, меланхоличные темы и проникновенный вокал" с "минималистичным продюсированием". Сам Joji классифицирует свою работу как мрачные песни о любви, а его альбом 2020 года Nectar разбирает клише-тропы и темы.

Его сравнивали с электронным художником Джеймсом Блейком, которого он упоминал как оказавшего влияние наряду с Radiohead, Shlohmo и Дональдом Гловером. В интервью журналу Pigeons and Planes Joji сказал, что его музыка была вдохновлена временем, когда он рос в Осаке, и инструментами boom bap, которые он слушал во время учебы в .

Влияние
Веб-шоу Joji оказало значительное влияние на интернет-культуру и ответственно за создание многих интернет-мемов.

Filthy Frank был провозглашен "воплощением странности". Видеоклипы Joji оказали широкое влияние, в том числе положили начало вирусному танцевальному увлечению, известному как Harlem Shake в 2013 году, что непосредственно привело к дебюту песни Baauer "Harlem Shake" на вершине Billboard Hot 100.

Дискография

Как Pink Guy 
 Pink Guy (2014)
 Pink Season (2017)
 Pink Season: The Prophecy (2017)

Как Joji 
 In Tongues (2017)
 Ballads 1 (2018)
 Nectar (2020)
 Smithereens (2022)

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Ютуберы, известные под псевдонимами
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Композиторы, известные под псевдонимами
Joji
Исполнители 88rising
Выпускники Нью-Йоркского технологического института